Светла́на Ле́вина:
 Левина, Светлана Борисовна (в замужестве Безродная; род. 1934) — советская и российская скрипачка, дирижёр и педагог.
 Левина, Светлана Васильевна (род. 1958) — советская прыгунья на батуте.